Hinode steht für:

 Hinode, ein Weltraumteleskop
 Hinode (Tokio), eine japanische Stadt
 Bahnhof Hinode, deren Bahnhof
 Hinode-yama, ein Berg in der Nähe der japanischen Stadt Hinode
 Kap Hinode, Kap an der Kronprinz-Olav-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Hinodebrücke, eine Straßenbrücke in Osttimors Hauptstadt Dili

Hinode ist der Familienname folgender Personen:
 Eisuke Hinode (1941–2012), japanischer Politiker